Gößnitz oder Gössnitz heißen folgende Orte:
 Gößnitz (Thüringen), Stadt in Thüringen
 Gößnitz (Gemeinde Maria Lankowitz), ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 Gößnitz (An der Poststraße), ein Ortsteil der Gemeinde An der Poststraße im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gößnitz (Gemeinde Stall), eine Katastralgemeinde von Stall, in Österreich
 Gössnitztal ein Nebental des Mölltals in den Hohen Tauern, Kärnten, Österreich

Gößnitz ist der Name folgender Adelsfamilien:
 Gößnitz (pleißnisches Adelsgeschlecht)
 Gößnitz (vogtländisches Adelsgeschlecht)